La mosquée Sokollu Mehmet Pacha peut désigner :
 mosquée Sokollu Mehmet Pacha dans le quartier d'Eminönü à Istanbul en Turquie ;
 mosquée Sokollu Mehmet Pacha dans le quartier d'Azapkapı  à Istanbul en Turquie ;
 mosquée Sokollu Mehmet Pacha dans le quartier de Büyükçekmece  à Istanbul en Turquie.

Homonymie de toponyme